Die WTA Championships 2005 (auch als Sony Ericsson WTA Tour Championships bekannt) waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Los Angeles, Vereinigte Staaten. Das Turnier fand vom 8. bis zum 13. November 2005 im Staples Center statt. 

Die Russin Marija Scharapowa im Einzel und das Duo Nadeschda Petrowa und Meghann Shaughnessy im Doppel waren die Titelverteidigerinnen. 

Siegerin im Einzel wurde Amélie Mauresmo, die Mary Pierce mit 5:7, 7:63 und 6:4  besiegte. Den Doppeltitel sicherte Lisa Raymond / Samantha Stosur gegen Cara Black / Rennae Stubbs mit 6:75, 7:5 und 6:4

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

 1 Die Qualifizierte Justine Henin-Hardenne konnte wegen einer Knieverletzung nicht teilnehmen.

Austragungsmodus 
Bei der Rundenturnierphase (engl. Round Robin), spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Die Siegerin jeder Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe und die Siegerinnen dieser Partien bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Grüne Gruppe

Schwarze Gruppe

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Wettbewerb.

 1 Liezel Huber hatte im Juli 2005 eine Knieoperation und konnte noch nicht spielen.
 2 Paola Suárez hatte eine Hüftoperation und ist erst 2006 wieder auf die Tour zurückkehren.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Los Angeles
Crypto.com Arena